Kanker ist:

 ein ehemaliger indischer Fürstenstaat, siehe Kanker (Staat)

 ein Distrikt in Indien, siehe Kanker (Distrikt), mit
 dem gleichnamigen Verwaltungssitz Kanker (Stadt)
 die Kurzform des Kankerbachs in Bayern, siehe Kankerbach (Partnach)
 der deutsche Name des Flusses Kokra in Slowenien
 eine Bezeichnung für Weberknechte